Провал — вид карстовой воронки;
 Географические объекты:
 Провал — озеро в Жирновском районе Волгоградской области.
 Провал — озеро в Борзинском районе Забайкальского края.
 Провал — озеро в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края.
 Провал — озеро в Ольском районе Магаданской области.
 Провал — озеро в Кишертском районе Пермского края.
 Провал () — озеро и естественная пещера в Пятигорске, Ставропольский край.
 Провал — озеро в Алексеевском районе Татарстана.
 Провал — залив озера Байкал.
 Провал — река в Тернопольской области Украины, приток Днестра.
 Провал — река в Рязанской области, приток Коньши.
 Провал — река в Ульяновской области, приток Карсунки.

Провалы